Печерники — название населённых пунктов в России:

 Печерники — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Печерники — село в Михайловском районе Рязанской области.